Кашинка — топоним:

Россия 
 Кашинка — деревня в Карачевском районе Брянской области.
 Кашинка — деревня в Бежецком районе Тверской области.
 Кашинка — село в Цильнинском районе Ульяновской области.

Река 
 Кашинка — река в Тверской области, левый приток Волги.

См. также 
 Кашин (значения)
 Кашина
 Кашино
 Кашинское
 Кошинка